Grindley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
David Grindley (né en 1972), coureur olympique britannique
Thomas Grindley (1864-1929), homme politique canadien

Toponyme

Grindley Brook, village du Shropshire
Tushingham cum Grindley, ancienne paroisse civile du Cheshire

Voir aussi
W H Grindley, compagnie de poterie anglaise

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme